Sunrise puede referirse a:

Empresas 
 Sunrise (f. 1972), estudio de animación y empresa de producción japonesa
 Sunrise (f. 2000), empresa suiza de telecomunicaciones

Música 
 Sunrise, canción de Norah Jones (2004);
 (Reach Up for The) Sunrise, canción de Duran Duran (2004);

Divisiones administrativas

en Estados Unidos
 Sunrise (Alaska)
 Sunrise (Florida)
 Sunrise (Luisiana)